Морква () — рід рослин родини окружкових. (Apiaceae).
 Морква дика (Daucus carota) — вид рослин роду Daucus.
 Морква посівна (Daucus carota subsp. sativus) — овочева культура, підвид моркви дикої.
 Морква — плід моркви посівної.
 Морква по-корейськи — салат радянських корейців з дрібно нарізаної моркви, часника, соняшникової олії і приправ (наприклад, кінза).